Quảng Ngãi (provincie)
 Quảng Ngãi (stad)